Het WTA-tennistoernooi van Quebec (officieel Bell Challenge) van 1999 vond plaats van 1 tot en met 7 november 1999 in de Canadese stad Quebec. Het was de zevende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Tara Snyder bereikte de halve finale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Chanda Rubin.

De als eerste geplaatste Zuid-Afrikaanse Amanda Coetzer kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde – haar openingspartij in de tweede ronde verloor zij van de titelverdedigster.

Het vierde reekshoofd, Jennifer Capriati uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar als derde geplaatste landgenote Chanda Rubin in drie sets. Capriati wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Quebec op haar naam te schrij­ven. Het was haar achtste WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Justine Henin versloeg onder meer de als zevende geplaatste Corina Morariu en bereikte de kwartfinale, waarin zij de duimen moest leggen voor het tweede reekshoofd, Amy Frazier.

De Nederlandse Seda Noorlander bereikte de tweede ronde, waarin zij verloor van de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
De als tweede geplaatste titelverdedigsters Lori McNeil en Kimberly Po bereikten de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, Amanda Coetzer en Corina Morariu, won hun openingspartij – zij lieten echter verstek gaan voor de tweede ronde.

Het ongeplaatste Amerikaanse duo Amy Frazier en Katie Schlukebir won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Cara Black en Debbie Graham in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. Frazier had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Schlukebir geen.

De Belgische Justine Henin speelde samen met Julia Abe uit Duitsland – zij strandden in de eerste ronde.

De Nederlandse Seda Noorlander en Sonya Jeyaseelan (Canada) vormden het derde reekshoofd – zij wonnen hun eersterondepartij, maar zagen af van verdere deelname.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Quebec 1999
Quebec